Never Say Die! – ósmy studyjny album zespołu Black Sabbath, ostatni z wokalistą Ozzy Osbournem przed jego pierwszym opuszczeniem zespołu. Został wydany 1 października 1978 roku nakładem wytwórni Warner Bros.

Lista utworów

Twórcy 
 Ozzy Osbourne – wokal, harmonijka ustna w "Swinging The Chain"
 Geezer Butler – gitara basowa, wokal wspierający w "A Hard Road"
 Tony Iommi – gitara, wokal wspierający w "A Hard Road"
 Bill Ward – perkusja,  śpiew w "Swinging the Chain", wokal wspierający w "A Hard Road"
 Don Airey – instrumenty klawiszowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Black Sabbath
Albumy Warner Bros. Records